Faucon o Faucón puede hacer referencia a:

Toponimia 
 Aunou-le-Faucon, localidad y comuna de Francia, en la región de Baja Normandía, departamento de Orne, en el distrito de Argentan.
 Faucon, población y comuna francesa, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Vaucluse, en el distrito de Carpentras.
 Faucon-de-Barcelonnette, localidad y comuna de Francia, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Alpes de Alta Provenza, en el distrito de Barcelonnette.
 Faucon-du-Caire, población y comuna francesa, situada en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Alpes de Alta Provenza, en el distrito de Forcalquier y cantón de Turriers.
 Saint-Julien-le-Faucon, población y comuna francesa, situada en la región de Baja Normandía, departamento de Calvados, en el distrito de Lisieux.
 Villers-Faucon, población y comuna francesa, en la región de Picardía, departamento de Somme, en el distrito de Péronne.

Obras de ficción 
 Faucon Millenium (en español: Halcón Milenario), nave espacial ficticia perteneciente al universo de ficción de la serie de películas Star Wars (La guerra de las galaxias).